Les X-planes, ou avions-X, sont une série d'avions expérimentaux américains.
 X-Plane est un logiciel de simulation de vol.